А это случилось в Виши — телевизионный спектакль по пьесе американского драматурга Артура Миллера, поставленный режиссёром и актёром Михаилом Козаковым в 1989 году.

Сюжет 

Действие спектакля начинается с того, что его герои оказываются вместе, в полутёмном помещении, куда были доставлены после задержания. Выход из помещения охраняется полицейским. Им не предъявили обвинений и ничего не сказали. Поначалу некоторые из них считают, что это банальная проверка документов. Все они мужчины разного возраста и, как выясняется в ходе их знакомства, разного социального положения. Среди них: врач-психиатр, а ранее французский капитан-артиллерист, ветеран и участник Французской кампании 1940 года; коммерсант, волнующийся, что опоздает на важную деловую встречу; официант, знающий лично охранника-полицейского и немецкого офицера, которому подаёт каждое утро завтрак; актёр-неудачник; рабочий-электромонтёр в паровозном депо и одновременно подпольный коммунист; художник, нервно проверяющий свои документы и сетующий на свою мать, которая отказалась уехать из-за вещей; цыган; и некий престарелый человек в очках интеллигентного вида, как потом выясняется, австрийский аристократ, князь фон Берг, бежавший от нацистов во Францию.

Вскоре из комнаты наверху приходят капитан вишистской полиции и какой-то человек в штатском и уводят коммерсанта, а в камеру приводят задержанного старого еврея и мальчика. Герои недоумевают, за что их задержали и спрашивают друг у друга: как это происходило? Кого-то остановили на улице, кого-то посадили в машину. Через некоторое время из комнаты выходит коммерсант с пропуском на руках и быстро уходит на свободу, ничего не сказав. Некоторые задержанные, в частности актёр, успокаиваются этим событием, считая, что это всё-таки или проверка документов, или немцам нужны рабочие руки. Однако не у всех документы в порядке, к тому же рабочий говорит, что слышал о том, что людей массово загоняют в товарные железнодорожные вагоны как скот, закрывают и увозят куда-то на восток, возможно, в Польшу, поскольку машинистом паровоза был поляк. Следующим уводят цыгана, а тем временем в помещении оказывается немецкий офицер, которого узнаёт врач, поскольку видел его как противника во время сражения в Амьене в 1940 году. Постепенно герои начинают догадываться, что полиция ищет евреев, поскольку при задержании тот самый человек в штатском (как оказалось, профессор-расолог) измерял им всем носы, пристально рассматривал их внешность и вслушивался в их речь.

Тем временем цыган, которого увели в комнату, не выходит, а полицейский приходит за следующим. Им оказывается рабочий. Однако перед этим хозяин ближайшего кафе приносит проверяющим кофе, а заодно, подзывая своего официанта, который сидит с остальными задержанными, говорит ему, что они ищут евреев и увозят, чтобы сжигать в печах. При этом узнают они о том, что задержанный является евреем не только по документам, а по ещё одному признаку. Официант, узнав об этом, рассказывает остальным, однако актёр не верит в это, заявляя, что он хорошо знает немцев, что это культурная нация, приличные люди и очень благодарная публика. Рабочий также не возвращается. Уже приходят за официантом. Он в истерике сопротивляется, капитан полиции избивает его, оскорбляет по национальности и с конвоем уводит в комнату наверх. 

Наблюдая за этой отвратительной сценой, немецкий офицер предлагает профессору спросить у задержанных, есть ли у них фальшивые документы, и подтвердить, что все они французы и среди них нет евреев. Профессор демонстративно спрашивает у задержанных, но все они молчат. Понимая весь ужас происходящего, врач предлагает наиболее крепким вместе с ним обезвредить охранника и бежать, но никто не решается. Тогда он, найдя кусок арматуры, вместе с мальчиком идёт к выходу, но их встречает тот самый немецкий офицер, который говорит, что это невозможно, поскольку, кроме одного полицейского у входа, дальше на обоих углах улицы стоят вооруженные часовые. Немец говорит врачу, что для него и самого всё то, что здесь происходит, является непостижимым. Его после ранения вместо фронта направили сюда по приказу. Врач говорит, что он поверил бы ему, если бы тот застрелился. После между ними происходит словесная перепалка, и немец уже демонстративно, перед пришедшим профессором, достав пистолет, говорит, что будет проверять их всех и ему плевать на них.

Следующим после актёра уводят художника, а за ними мальчика и старого еврея. Никто из них не возвращается. В помещении остаются только врач и князь фон Берг. Между ними происходит диалог. Наконец, уводят князя. Через некоторое время он возвращается с заветным пропуском, однако в последний момент отдаёт его врачу, жертвуя таким образом собой.

В следующей сцене пустующее помещение наполняют сотни новых задержанных.

В ролях

См. также 
 Это случилось в Виши
 Холокост во Франции

Источники 
Телеспектакли СССР 1989 года
Телеспектакли Главной редакции литературно-драматических программ ЦТ
Драматические телеспектакли СССР
Фильмы Михаила Козакова
Фильмы о Холокосте